Гоноховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Гонохово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1907 человек, в том числе 922 мужчины и 985 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1900 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Гонохово,
 посёлок Добрая Воля.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края